

Дзержинський міський округ — міський округ, Московська область
 Дзержинський міський округ — міський округ, Нижньогородська область